Nicat Feyzullayev ist der Name folgender Personen:

* Nicat Feyzullayev (Zoologe) (1932–2001), aserbaidschanischer Zoologe
 Nicat Feyzullayev (Regisseur) (1945–2015), aserbaidschanischer Regisseur